Ri Kwang-Chon (em coreano: 리광천; Nampho, 4 de setembro de 1985) é um futebolista norte-coreano que atua como zagueiro. Joga pelo April 25.

Ligações externas
 Perfil no Zerozero
 Perfil no FIFA.com

Futebolistas da Coreia do Norte
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2010